Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 spelades mellan den 7 och 17 juni 2019. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen var garanterade avancemang till slutspelet, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna.

Tabell

Matcher

Frankrike mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=FRA-KOR
|nr       = 1
|bild     = FRA-KOR (women) 2019-06-07.svg
|datum    = 7 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Eugénie Le Sommer Wendie Renard Amandine Henry 
|mål2     = 
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 45261
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=NOR-NGA
|nr       = 2
|bild     = NOR-NGA (women) 2019-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Guro Reiten Lisa-Marie Karlseng Utland Osinachi Ohale 
|mål2     = 
|arena    = Stade Auguste-Delaune
|spelplats= Reims
|publik   = 11058
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=NGA-KOR
|nr       = 14
|bild     = NGA-KOR (women) 2019-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Kim Do-yeon Asisat Oshoala 
|mål2     = 
|arena    = Stade des Alpes
|spelplats= Grenoble
|publik   = 11252
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Norge

{{Resultat med trupp|id=FRA-NOR
|nr       = 13
|bild     = FRA-NOR (women) 2019-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Valérie Gauvin Eugénie Le Sommer 
|mål2     =  Wendie Renard
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 34872
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=NGA-FRA
|nr       = 25
|bild     = NGA-FRA (women) 2019-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Wendie Renard
|arena    = Roazhon Park
|spelplats= Rennes
|publik   = 28267
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sydkorea mot Norge

{{Resultat med trupp|id=KOR-NOR
|nr       = 26
|bild     = KOR-NOR (women) 2019-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Yeo Min-ji 
|mål2     =  Caroline Graham Hansen Isabell Herlovsen
|arena    = Stade Auguste-Delaune
|spelplats= Reims
|publik   = 13034
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Fifa.com

Grupp A